Жеребьёвка отборочного турнира чемпионата мира 2006 прошла в Франкфурте 5 декабря 2003 года. В группу 5 зоны УЕФА попали сборные по футболу следующих стран: Италия, Словения, Шотландия, Норвегия, Белоруссия и Молдавия. Матчи в группе 5 прошли с 4 сентября 2004 года по 12 октября 2005 года.

Победитель группы, Италия, попала на прямую в финальную стадию чемпионата мира 2006 года. Норвегия попала в число восьми лучших, занявших второе место, и вышла в стыковые матчи, где им в соперники по жребию досталась Чехия. Они оба матча проиграли и не квалифицировались в финальную стадию чемпионата мира.

Результаты

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

8 тур

9 тур

10 тур

11 тур

12 тур

Бомбардиры 
Забито 65 гол за 30 матчей (2,17 гола за матч).

4 гола

 Виталий Кутузов
 Лука Тони

3 гола

 Максим Ромащенко
 Сергей Рогачёв

 Джон Карью
 Миленко Ачимович

 Кенни Миллер

2 гола

 Виталий Булыга
 Даниеле Де Росси
 Альберто Джилардино

 Андреа Пирло
 Франческо Тотти
 Мортен Гамст Педерсен

 Джеймс Макфадден

1 гол

 Валентин Белькевич
 Александр Кульчий
 Сергей Омельянчук
 Кристиан Вьери
 Фабио Гроссо
 Алессандро Дель Пьеро
 Кристиан Дзаккардо
 Мауро Каморанези
 Александр Гацкан
 Сергей Даду

 Оле Мартин Арст
 Стеффен Иверсен
 Клаус Лундеквам
 Видар Рисет
 Сигурд Русфельдт
 Торстейн Хельстад
 Александр Эдегор
 Антон Жлогар
 Клемен Лаврич
 Матей Маврич

 Александр Родич
 Боштьян Цесар
 Себастьян Цимиротич
 Настя Чех
 Кристиан Дейлли
 Стивен Томпсон
 Даррен Флетчер
 Пол Хартли

Ссылки 
 World Cup 2006 Qualifying
 Allworldcup

2004 год в футболе
2005 год в футболе
Отборочный турнир